4 miejscowości w Polsce: 
 Roszkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański 
 Roszkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Czempiń
 Roszkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Miejska Górka 
 Roszkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Skoki

Zobacz też: Roszków